Rohovec může označovat:
 rohovec (silicit) – sedimentární hornina
 kontaktní rohovec – přeměněná hornina
 rohovec (rod) (Ceratostigma) – rod rostlin z čeledi olověncovité
 Rohovec (vrch) – vrch na Českomoravské vrchovině
 Rohovec (přírodní památka) – chráněné území v okrese Frýdek-Místek

Podobné názvy 
 Rohovce – obec v okrese Dunajská Streda na Slovensku